Pohjala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1969), catcheur et cavalier finlandais
 (1931-2018), agronome et homme politique finlandais

Voir aussi
, brasserie artisanale de Tallinn en Estonie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois